Составы команд-участниц клубного чемпионата мира по футболу 2008 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Окончательные списки из 23 человек необходимо было представить к 5 декабря, выбрав окончательные заявки из предварительных списков по 30 игроков, которые подавались до 5 ноября. Возраст игроков приведён по состоянию на 11 декабря 2008 года — день старта турнира.

Составы

Аделаида Юнайтед

Аль-Ахли (Каир)

Гамба Осака

ЛДУ Кито

Манчестер Юнайтед

Пачука

Уайтакере Юнайтед

Ссылки 
 Правила турнира 
 Официальные окончательные заявки 

2008